Prohesperocyon ("abans d'Hesperocyon") és un gènere extint de carnívor (família dels miàcids) descrit per Xiaoming Wang el 1994. Només se'n reconeix una única espècie, Prohesperocyon wilsoni.

P. wilsoni vivia a la zona que actualment és el sud-oest de Texas durant l'Eocè superior, fa aproximadament 40 milions d'anys.

Referències 

Miàcids
Carnívors de l'Eocè